

Geografia

Tibberton (Gloucestershire)
Tibberton (Shropshire)
Tibberton (Worcestershire)